Крна (Кшна) — річка у Польщі, на Підляшші, у Люблінському воєводстві, ліва притока Західного Бугу.
 Крна — село у Словаччині, в окрузі Полтар Банськобистрицького краю.